Landrat – we współczesnych Niemczech urzędnik kierujący powiatem
 Landrat – urzędnik kierujący powiatem w Prusach
 Landrat – urzędnik administracji lokalnej w Szwajcarii

Zobacz też: Landratura